Kungshuset kan syfta på:

Kungshuset, Lund – en byggnad i Lundagård i centrala Lund färdig 1584
Kungshuset, Riddarholmen – sedan 1756 säte för Svea hovrätt, palatset var residens för kungahuset 1697–1754
Kungshuset, Kungsgatan – en byggnad färdig 1940 på Norrmalm i Stockholm
Kungshuset – en byggnad vid Södra Hamngatan i Göteborg färdig 1650, se Residenset i Göteborg
Vadstena kungshus – ett kungligt palats och en kungsgård belägen i Vadstena, Östergötland
Kungshuset, Karlskrona